Kilmer ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Kilmer (* 1939), US-amerikanischer Footballspieler
 Derek Kilmer (* 1974), US-amerikanischer Politiker
 Ethan Kilmer (* 1983), US-amerikanischer Footballspieler
 Jack Kilmer (* 1995), US-amerikanischer Schauspieler
 Joyce Kilmer (1886–1918), US-amerikanischer Dichter
 Val Kilmer (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Killmer
 Joanne Whalley, britische Schauspielerin, während ihrer Ehe mit Val Kilmer bekannt als Joanne Whalley-Kilmer